Hebe ist:

 der Name einer griechischen Göttin, siehe Hebe (Mythologie)
 ein Reizwäsche-Kleidungsstück, siehe Büstenhebe
 der Name eines Asteroiden, siehe (6) Hebe
 eine Pflanzengattung, die ausschließlich in Neuseeland beheimatet ist (neuseeländische Strauchveronika), siehe Hebe (Botanik)
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Hebe I
 Hebe (Schiff, 1905), ein DDSG-Donaudampfschiff, siehe Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Hebe (Zeitschrift) (Untertitel: Zeitung für heitere und ernste Unterhaltung), von 1824 bis 1833 bei Franke in Leipzig erschienene Zeitschrift
 ein ehemaliger spanischer Automobilhersteller, siehe Fábrica Española de Automóviles Hebe
 eine Zeitschriftenreihe in Argentinien, gegründet von Carlos Alberto Débole
 eine polnische Drogeriemarktkette, siehe Hebe (Drogeriemarkt)